Локкенхаус () — многозначный топоним.

 Локкенхаус — средневековый замок на вершине скалистого холма к юго-востоку в центральной части федеральной земли Бургенланд, Австрия.
 Локкенхаус ― город в Австрии, в федеральной земле Бургенланд.